Aizu bezeichnet:

 einen Bezirk und später Landkreis im Westen der heutigen Präfektur Fukushima: Aizu no kōri bzw. Aizu-gun (Fukushima)
 ein Lehen in diesem Bezirk: Aizu (Han)
 den herrschenden Klan über dieses Lehen: Aizu-Matsudaira
 den Westen der Präfektur Fukushima: Region Aizu (, Aizu-chihō)

Aizu ist der Familienname folgender Personen:

 Aizu Yaichi (1881–1956), japanischer Literaturhistoriker und Lyriker
 Yūki Aizu (* 1996), japanischer Fußballspieler